geografia
 Rise – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)

 muzyka
 Rise – amerykański zespół wykonujący death metal
 Rise – album zespołu Herba Alperta z 1979
 Rise – album zespołu The Answer z 2006
 Rise – album zespołu Skillet z 2013
 Rise – album zespołu The Rasmus z 2022
 Rise Records – amerykańska wytwórnia założona w 1991 przez Craiga Ericsona w Portlandzie, specjalizująca się w muzyce post hardcore i metalcore
 Rise – serial stacji NBC